Questa pagina è una lista delle isole dell'Asia che superano i 1000 km². Non vengono elencate le isole della Russia collocate a ovest della penisola Jamal, situata a nord dei monti Urali che segnano il confine tradizionale tra Europa e Asia.

Isole oltre 10.000 km²

Isole tra 2.000 e 10.000 km²

Isole tra 1.000 e 2.000 km²

Note

Voci correlate 
 Isole dell'Europa
 Isole dell'Oceania
 Isole dell'Africa
 Isole dell'America meridionale

Collegamenti esterni